Reflex (z lat. reflecto, reflexi, odrážet, ohýbat zpět) může znamenat:

 Reflex – mimovolná automatická odpověď organismu na zevní podnět
jiné významy
 odraz světla, odlesk, například ve fotografii
 v přeneseném významu odezva či ohlas
 Reflex (časopis) – český časopis

Související články 
 reflexe – více různých významů
 Refleks – sovětská protitanková řízená střela

Externí odkazy